Ба́ренбойм — єврейське прізвище. Відомі носії:
 Баренбойм Арон Борисович (нар. 1935, Одеса) — радянський, український фахівець у галузі механіки. Доктор тех. наук (1992), професор (1993).
 Даніель Баренбойм — аргентино-ізраїльський диригент.
 Баренбойм Ісак Юлісович — радянський інженер.
 Баренбойм Лев Аронович (1906—1985) — радянський піаніст і музикознавець.
 Баренбойм Олександр Михайлович (1913, с. Вільхова, нині Ульянів. р-ну Кіровогр. обл. — 1976, Київ) — радянський лікар-фтизіатр. Доктор медичних наук (1966), професор (1967).
 Баренбойм Петро Давидович

Інше
 7163 Баренбойм
Єврейські прізвища